«Украинский стилистический словарь: Подручная книга для изучения литературного языка» — украинский стилистический словарь Ивана Огиенко, изданный во львовской типографии НОШ в 1924 году.

Сущность 
Цель словаря автор указывает в самом предисловии к книге: «Для практического изучения литературного украинского языка, помимо кратких грамматических сведений, мы почти ничего не имеем, так давно я уже желал заполнить этот заметный пробел и составить для обихода наших граждан подручный Украинский Стилистический Словарь…»

Автор указывает правильное использование украинских слов, Особое внимание уделяется изучению культурологических и правописно-нормативных (например: абсурд — с лат. absurdus, фальш — с нем. falsch и т. д.), антропонимии и топонимии.

Источники 
Для составления словаря были использованы следующие источники:
 Древний украинский язык;
 Современный, живой «народня» язык;
 Украинский литературный язык по произведениям писателей и ежедневной прессе;
 Язык всех славян.

Примечания 

Словари украинского языка